Wick kan syfta på:

 Wick, Devon, ort i Devon, England
 Wick, Dorset, ort i Bournemouth, Dorset, England
 Wick, Gloucestershire, ort i Gloucestershire, England
 Wick, Sedgemoor, ort i Brent Knoll, Sedgemoor, Somerset, England
 Wick, Skottland, ort i Caithness, Highland, Skottland
 Wick, South Somerset, ort i Curry Rivel, South Somerset, England
 Wick, Wales, ort i Vale of Glamorgan, Wales
 Wick, West Somerset, ort i Stogursey, West Somerset, England
 Wick, West Sussex, ort i West Sussex, England
 Wick, Wiltshire, ort i Wiltshire (distrikt), England
 Wick, Worcestershire, ort i Worcestershire, England